Jettatura – potere di recare sventura attribuito da una credenza ad alcuni individui
 Jettatura – novella del 1856 di Théophile Gautier